A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 10 000 méteres versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet a holland Jorrit Bergsma nyerte, az első három helyen három holland versenyző végzett. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesít, az időeredmények határozzák meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A verseny helyi idő szerint 17 órakor, magyar idő szerint 14 órakor kezdődött. A rövidítések jelentése a következő:

OR: olimpiai rekord

Források 

F10000